

Astronomia
4874 Burke – asteroide della fascia principale

Geografia
Antartide
Isola di Burke – isola del Mare di Amundsen, al largo della Terra di Marie Byrd
Stati Uniti d'America
Burke – capoluogo della Contea di Gregory, Dakota del Sud
Burke – città della Contea di Franklin, New York
Burke – città della Contea di Angelina, Texas
Burke – città della Contea di Caledonia, Vermont
Burke – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
Burke – città della Contea di Dane, Wisconsin

Letteratura
Burke – personaggio dei romanzi di Andrew Vachss

Persone

Televisione
La legge di Burke o Burke (Burke's Law) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1995, seguito di La legge di Burke del 1963-1966.